HMAS ist die Abkürzung für His Majesty's Australian Ship und das Präfix der australischen Marineeinheiten. Sollte dem König eine Königin folgen, ändert es sich zu Her Majesty's Australian Ship. Viele der großen australischen Marinebasen tragen ebenfalls dieses Kürzel, so wie beispielsweise die HMAS Stirling, eine Basis der Royal Australian Navy an der Westküste Australiens nahe der Stadt Perth.

Die Abkürzung leitet sich vom britischen His Majesty's Ship (HMS) ab, da der Monarch Großbritanniens gleichzeitig Monarch Australiens ist.

Schiffe, die aktuell diesen Namensbestandteil tragen, unterstehen der Royal Australian Navy, der australischen Marine. König Georg V. erließ im Jahre 1911 den Beschluss, dass die Schiffe dieses Präfix von nun an zu tragen haben.

Viele andere Seestreitkräfte von Commonwealth-Staaten tragen Abwandlungen des "HMS", wie zum Beispiel die kanadischen HMCS (His Majesty's Canadian Ship) oder die neuseeländischen HMNZS (His Majesty's New Zealand Ship).

Weblinks 
 Webseite der australischen Marine

Einzelnachweise 

Militär (Australien)
Militärschiffspräfix
 Präfix